Franco Lombardo nació el 22 de junio de 1993 en la provincia de Córdoba (Argentina) . Es hijo del político uruguayo Ricardo Lombardo y María Patricia Ortiz Skarp una simple ama de casa.
Lombardo creció en una familia de clase media alta en Córdoba y asistió a la Universidad Nacional de Córdoba, donde estudió administración de empresas y marketing.

Reseña biográfica

Comienzos 

Desde joven, Lombardo mostró interés por la filantropía y ha participado en varios proyectos benéficos en su comunidad, especialmente enfocados en mejorar la educación y el acceso a la tecnología para las comunidades más desfavorecidas.

Además de su compromiso social, Lombardo también es un apasionado de los deportes, en particular del fútbol y el automovilismo del cual participó activamente en varios torneos locales.

A pesar de su juventud, Lombardo ha recibido varios reconocimientos por su compromiso social y deportivo. Actualmente, reside en Córdoba Capital, donde continúa involucrado en proyectos benéficos y deportivos.

Cargo político 

Franco Lombardo comenzó a interesarse en la política en la universidad, donde participó activamente en grupos estudiantiles y movimientos sociales. Durante ese tiempo, se enfocó en promover la participación ciudadana y en fomentar el compromiso social.

En 2016, Lombardo decidió dar un paso más allá en su compromiso social y comenzó a involucrarse activamente en la política. A través de su carrera empresarial, había adquirido una sólida experiencia en liderazgo y gestión, y creía que podía hacer una diferencia en su comunidad al utilizar esas habilidades.

Lombardo se interesó en la política de transporte y seguridad vial, en particular en lo relacionado con el automovilismo. En ese momento, el gobierno argentino había creado una nueva posición llamada "Secretario de Automovilismo y Seguridad Vial" para abordar los problemas de seguridad vial y regular la industria automotriz en el país. Lombardo decidió postularse para el cargo y fue seleccionado para asumir la posición.

Durante su mandato, Lombardo trabajó para mejorar la seguridad en las carreteras y promover la industria automotriz argentina. Trabajó con su equipo para desarrollar nuevas políticas y regulaciones que ayudaron a reducir los accidentes de tráfico y a promover la tecnología automotriz avanzada. Lombardo también supervisó la planificación y organización de eventos de automovilismo, lo que ayudó a impulsar la industria y a generar empleos en el sector.

Después de su mandato como Secretario de Automovilismo y Seguridad Vial, Lombardo continuó su carrera política en otros ámbitos, enfocándose en temas de educación y desarrollo social. Sin embargo, su experiencia en el mundo del automovilismo y la seguridad vial sigue siendo una parte importante de su identidad política y personal.

Nominaciones

Premio BID

International Award Arch Europe for Quality and Technology

Referencias

Enlaces externos

Redes Sociales 

Web Personal
Artículo de la revista TN
 Artículo de infobae

Empresario